

Янковаць — населений пункт в общині Біхач, Унсько-Санський кантон.

Янковаць — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.